

Anno 
 463 o 463 a.C.

Codici 
 463 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Sommers-Bausch Observatory, di Boulder, nel Colorado

Matematica 
463 – numero